Uniwersytet w Newcastle (Australia)
Uniwersytet w Newcastle (Wielka Brytania)